Пинос-Хениль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 14 км². Население — 1289 человек (на 2010 год). Расстояние — 10 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Microweb turística de Pinos Genil realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Pinos Genil en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 Situación de Pinos Genil en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

Муниципалитеты Гранады